Willemet ist der Familienname folgender Personen:

 Hubert Félix Soyer-Willemet (1791–1867), französischer Bibliothekar und Botaniker
 Rémi Willemet (1735–1807), französischer Botaniker